Tiefental ist ein geographischer Name

einer Gemeinde:
 Tiefental, früherer deutscher Name von Prévondavaux, Gemeinde im Kanton Freiburg in der Schweiz

einer Straße:
 Tiefental in Hannover, zeitweilig auch Tiefenthal, siehe Johann-Trollmann-Weg

von Ortsteilen:
 Tiefental oder Tiefenthal (Auenwald), Weiler der Gemeinde Auenwald im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Tiefental (Gemeinde Gänserndorf), Ortsteil der Stadtgemeinde Gänserndorf, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich
 Tiefental (Gemeinden Graz, Raaba-Grambach), Ort am Grazer Stadtrand bei Hart bei Graz, Steiermark
 Tiefental (Gemeinde Finkenberg), Ortsteil der Gemeinde Finkenberg, Bezirk Schwaz, Tirol
 Tiefental (Gemeinde Oberperfuss), Ortsteil der Gemeinde Oberperfuss, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Tiefental (Gemeinde Pettnau), Ortsteil der Gemeinde Pettnau, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Tiefental, Ortslage von Rohr im Gebirge, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich, in der Talung Tiefental (Schwarza)
 Tiefental (St. Johann), Einzelhaus der Gemeinde St. Johann, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Tiefental (Gemeinde Ternitz), Ort in der Stadtgemeinde Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Tiefental, auch Tiefentalerhof, Wohnplatz der Stadt Külsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

von Gebäuden:
 Burg Tiefental, Landkreis Ravensburg
 Schloss Tiefental, Schloss in Bischwiller, Département Bas-Rhin, Region Elsass, Frankreich

von Tälern:
 „Eßlinger“ Tiefental, Nebental des Krähenbachs bei Tuttlingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Tiefental, mittleres und unteres Tal des Altenbachs bei Sachsenheim und Bietigheim, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Tiefental (Dollnstein), Trockental zur Altmühl beim Dorf Hagenacker von Markt Dollnstein, Landkreis Eichstätt, Bayern, siehe Liste der Zuflüsse der Altmühl#Gailach bis Schwarzach
 Tiefental (Pulsnitz), Wildtalabschnitt der Pulsnitz bei Königsbrück, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Tiefental (Schörzbach), rechtes Bachtal zum Schörzbach (zur Lauter, zur Donau) bei Gomadingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Tiefental (Schwarza), Talung der Schwarza bei Rohr im Gebirge, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich

von Schutzgebieten:
 Tiefental, ein Teilgebiet der Misselhorner Heide, siehe Heideflächen mittleres Lüßplateau
 Tiefental (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Tuttlingen in Baden-Württemberg, siehe Liste der Landschaftsschutzgebiete im Landkreis Tuttlingen
 Tiefental oder Tiefes Tal, Landschaftsschutzgebiet bei Oberkochen im Ostalbkreis, siehe Hubertusquelle (Oberkochen)

Siehe auch:
 Tiefenbachtal
 Tiefenthal
 Tiefes Tal
 Tiefthal
 Tiefentalbach